Wigrańce – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny
 Wigrańce – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny